Clooney es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Amal Clooney (1978-), también conocida como Amal Ramzi Clooney, abogada, activista, y escritora libanesa-británica.
 George Clooney (1961-), también conocido como George Timothy Clooney, actor, director, productor, y guionista estadounidense.
 Nicholas Clooney (1934-), también conocido como Nick Clooney, periodista, presentador de noticias, anfitrión de programas, y político estadounidense.
 Rosemary Clooney (1928-2002), cantante estadounidense de música ligera, así como guionista, actriz de televisión y actriz de cine.